Niemcy:
 Apenburg – dzielnica Apenburg-Winterfeld

Osoby:
 Levin Gideon Friedrich von Apenburg – pruski oficer

Inne:
 Apenburg – ród